Schönstatt steht für:

 Schönstatt (Vallendar), Wallfahrtsort und Stadtteil von Vallendar, Rheinland-Pfalz
 Schönstattbewegung, katholische Erneuerungsbewegung

Siehe auch:
 Schönstadt, Ortsteil der Gemeinde Cölbe in Hessen